Osoby:
 Hubert Lampo – (1920–2006) – flamandzki pisarz
Technika:
 LAMPO – amerykański satelita rozpoznawczy
 „Lampo” – włoski niszczyciel z przełomu XIX i XX wieku
 „Lampo” – włoski niszczyciel z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 Niszczyciele typu Lampo – typ włoskich niszczycieli z przełomu XIX i XX wieku